

Geografia 
 Claret – comune francese situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Claret  –  comune francese situato nel dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania

Persone 
 Emmanuelle Claret – biatleta francese
 Jean Claret (Giovanni Claret) – pittore italiano di origine fiamminga
 Antonio María Claret y Clará – arcivescovo cattolico e missionario spagnolo

Altro 
 Claret – nome del vino Bordeaux in Francia e Inghilterra
 Le Claret (nome ufficiale in francese: Tremplin au Claret) – trampolino per lo sci situato ad Autrans, presso Grenoble, in Francia